Cowen kan syfta på:

 Cowen (företag) – ett amerikanskt multinationellt finansföretag
 Cowen (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet